Aeroporto di Francoforte sul Meno –  aeroporto più grande della Germania a 12 km da Francoforte
Aeroporto di Francoforte-Hahn – aeroporto civile a 120 km da Francoforte utilizzato come base di partenza per voli low-cost